Peucedanum franchetii är en flockblommig växtart som beskrevs av Cheng Yih Wu och F.T.Pu. Peucedanum franchetii ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
franchetii